Pays briard peut désigner :

 Pays briard, locution désignant la région naturelle de la Brie ;
 Le Pays briard, journal quinzomadaire régional français ;
 Réseau de bus Pays Briard, réseau de bus sous l'autorité d'Île-de-France Mobilités desservant la région éponyme.